Роджер Федерер — победитель турнира

Прошлогодний чемпион Андре Агасси не защищал свой титул из-за травмы спины.

Посев 

  Роджер Федерер (Титул)
  Рафаэль Надаль (Первый раунд)
  Ллейтон Хьюит (Полуфинал)
  Марат Сафин (Четвертьфинал)
  Энди Роддик (Финал)
  Николай Давыденко (Четвертьфинал)
  Андре Агасси (Отказ)  Гастон Гаудио (Первый раунд)

<li>  Гильермо Кориа (Второй раунд)
<li>  Мариано Пуэрта (Первый раунд)
<li>  Давид Налбандян (Второй раунд)
<li>  Тим Хенмен (Второй раунд)
<li>  Томас Юханссон (Первый раунд)
<li>  Иван Любичич (Первый раунд)
<li>  Радек Штепанек (Первый раунд)
<li>  Ришар Гаске (Второй раунд)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

Cincinnati Masters 2005